Le Sky Open 2008 est l'édition 2008 du tournoi de squash Sky Open, qui est un tournoi PSA World Series appartenant à la catégorie super platinum et avec une dotation de . Le tournoi se déroule au Caire  du  au .

Wael El Hindi remporte le titre en s'imposant face à Karim Darwish.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 

Sky Open
PSA World Series 2008
Sport en Égypte en 2008
Sport en juillet 2008
Sport en août 2008